Bellemont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bellemont (Arizona), im Coconino County
 Bellemont (Missouri), im St. Louis County
 Bellemont (North Carolina), im Alamance County
 Bellemont (Oklahoma), im Pottawatomie County
 Bellemont (Pennsylvania), im Lancaster County

Siehe auch:
 Bellmont
 Belmont